XVII съезд ВКП(б) — высший партийный форум, который проходил в Москве 26 января—10 февраля 1934 года. На Съезде присутствовало 1966 делегатов, из них: 1227 с решающим голосом, 739 с совещательным голосом.

Делегаты 



А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

Источник 
 Список в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Списки делегатов по съездам КПСС